De Supercup van Kazachstan 2008, de tweede Supercup van Kazachstan,was een wedstrijd tussen landskampioen Aqtöbe FK en bekerwinnaar Tobıl FK Qostanay.

2008
Kazachstan
Sport in Almaty